Корнелиус, Карл: Корнелиус, Карл Август Петер (1824—1874) — немецкий композитор и музыкальный критик. Племянник художника Петера Корнелиуса.
 Корнелиус, Карл Адольф (1819—1903) — немецкий историк.
 Корнелиус, Карл Себастьян (1819—1896) — немецкий физик;